Die Communauté de communes Le Grand Charolais ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes in den Départements Saône-et-Loire und Allier der Regionen Bourgogne-Franche-Comté und Auvergne-Rhône-Alpes. Sie wurde am 16. Dezember 2016 gegründet und umfasst 44 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Paray-le-Monial. Eine Besonderheit ist die Département- und Regions-übergreifende Struktur der Mitgliedsgemeinden.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes Digoin Val de Loire,
 Communauté de communes de Paray-le-Monial und
 Communauté de communes du Charolais
unter Zugang der Gemeinde Le Rousset-Marizy.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Grand Charolais
Grand Charolais
Gegründet 2016